De acordo com o antigo testamento, Medã (em hebraico: מְדָ֥ן, "contenção; retorcer, conflito") também pronunciado Madã, foi o terceiro filho de Abraão, o patriarca dos israelitas, e Quetura com quem se casou após a morte de Sara. Medã teve cinco irmãos, Zinrã, Jocsã, Midiã, Jisbaque e Sua.

Josefo nos diz que "Abraão planejou estabelecê-los em colônias e eles tomaram possessão de Trogloditis e o país da Arábia Feliz, na medida em que atinge o Mar Vermelho". Abraão, com toda probabilidade, tentou afastá-los de Isaque para evitar o conflito ao mesmo tempo cumprindo a ordem de Deus para espalhar-se e habitar o mundo. Pouco se sabe sobre ele.

Não há nenhuma ligação conhecida com o povo de Madã do Irã e Iraque.

Árvore genealógica incompleta:

Filhos de Abraão